Уинона или Вайнона, ():

 Уинона — город в округе Уинона, штат Миннесота, США.
 Уинона — округ в штате Миннесота, США.
 Уинона — город в округе Монтгомери, штат Миссисипи, США .
 Уинона — малая невключённая территория в Округе Коконино в северной части штата Аризона.